Corbeil est à l'origine un toponyme des régions de langue d'oïl, parfois analysé comme issu du gaulois Coro-bilium (coro, nain  ?. cf. breton korr et bilio- arbre. cf. bille-de bois-) ou d'un *Corbo-ialum, sur ialon, clairière, essart, puis village, précédé d'un élément indéterminé, peut-être le nom de personne gaulois Corbos.

Patronyme 

 Daniel Corbeil (né en 1960), artiste plasticien québécois ;
 Guillaume Corbeil (né en 1980), écrivain québécois ;
 Jean Corbeil (1934-2002), homme politique québécois député fédéral d'Anjou-Rivière-des-Prairies ;
 Jean-Claude Corbeil (1932-2022), linguiste et professeur québécois ;
 Jean-Marie Corbeil (né en 1971), humoriste et comédien québécois ;
 Joseph-Eucher Corbeil (1912-2002), syndicaliste canadien ;
 Nicolas Corbeil (né en 1983), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Normand Corbeil (1956-2013), compositeur québécois de musique de films ;
 Pierre Corbeil (né en 1955), politicien et ministre québécois ;
 Sylvain Corbeil, producteur de cinéma québécois ;
 Wilfrid Corbeil (1893-1979), prêtre catholique, artiste-peintre et professeur québécois ;
 Yves Corbeil (né en 1944), acteur et animateur de télévision québécois.

 Baudoin de Corbeil ;
 Gilles de Corbeil (vers 1140 - vers 1224), médecin, anatomiste, urologue, pédagogue et poète français ;
 Guillaume de Corbeil (?-1136), archevêque de Canterbury ;
 Haymon de Corbeil (?-957), premier comte de Corbeil connu ;
 Isaac de Corbeil (?-1280), tossafiste français du  ;
 Jean de Corbeil (?-1318), maréchal de France ;
 Pierre de Corbeil (vers 1150-1222), évêque et professeur de théologie français.

Toponyme 

 Corbeil, commune française de la Marne, gentilé : Corbeillats ;
 Corbeil-Cerf, commune française de l'Oise, gentilé : Corbeillois ;
 Corbeil-Essonnes, commune française de l'Essonne, gentilé : Corbeil-Essonnois ;
 Corbeil, communauté franco-ontarienne située dans le canton de l'Ontario de East Ferris.

Notes et références 

Patronyme canadien
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France